Агабейли () — село в Агабейлинском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Агабейли.

История 
В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Гаджибеделлинский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Агабейли входило в Гаджибеделлинский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Агабейлинского административно-территориального округа был учрежден Агабейлинский муниципалитет Агдашского района.

География 
Агабейли расположен на берегу рек Каркарчай и Гаджибабакобусу.

Село находится в 5 км от райцентра Агджабеди и в 288 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 23 метра над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается растениеводством и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,3 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В селе расположены средняя школа, библиотека, клуб, медицинский пункт, детский сад, шерстяной завод.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района